Beute steht für:

 Kriegsbeute, Sachen oder Personen, die dem jeweiligen Gegner entzogen werden
 Beutetier, von einem Raubtier zur Nahrungsaufnahme gefangen und getötet
 Beute (Theaterstück), britisches Schauspiel von Joe Orton (1965)
 Beute (Roman), amerikanischer Roman von Michael Crichton (2002)
 künstliche Behausung eines Bienenvolks, siehe Bienenstock

Siehe auch:
 Die Beute (Begriffsklärung)